La Coupe de Chine de football 2021 est la  édition de la Coupe de Chine, une compétition à élimination directe mettant aux prises des clubs de football amateurs et professionnels à travers la Chine. Elle est organisée par la Fédération chinoise de football (CFA). Le vainqueur de cette compétition se qualifie pour la Ligue des champions de l'AFC 2022, accompagné des trois meilleures équipes du championnat.

Résultats

Premier tour

Deuxième tour

Troisième tour

Quatrième tour

Cinquième tour

Quarts de finale 
Les quarts de finale aller ont lieu le 23 et 24 octobre 2021, et le retour le 28 et 29 octobre 2021.

Demi-finales 
Les demi-finales aller ont lieu le 2 et 3 novembre 2020, et le retour le 6 et 7 novembre 2020.

Finale 
La finale s'est jouée le 9 janvier 2022 à Chengdu.

Notes et références

Articles connexes 
 Championnat de Chine de football 2021
 Ligue des champions de l'AFC 2021

2021
Football Coupe
Chine